est une expression anglo-saxonne signifiant « amour adolescent ». Elle peut faire référence à :

 , titre original du Premier Amour, film américain de Wilfred Jackson sorti en 1933 ;
 , film belge de Delphine Lehericey sorti en 2013. ;
 , série télévisée britannique diffusée du  au  sur  ;
 , chanson de Paul Anka sortie en 1960.